Thurn und Taxis, Duits adellijk geslacht
Thurn en Taxis (Brussel) (fr: Tour et Taxis), evenementengebouw, voormalig goederenstation
Station Thurn en Taxis, de nieuwe naam van het station Pannenhuis, aan de westelijke rand van het voormalige goederenstation